Gescher – miasto w Niemczech, w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, w powiecie Borken

Osoby:
 Alfred Gescher – niemiecki prawnik
 Norbert Gescher – niemiecki aktor

Zobacz też:
 geszer